Theano, een van de Danaïden (Apollodorus, II 1 § 5.);
Theano (dochter van Cisseus);
Theano, de vrouw van Metapontus, koning van Icaria (Hyginus, Fab. 186 ; cf. Aeolus);
Theano (filosofe);
Theano (dichteres).